Акапулко има више значења:
 Акапулко
 Акапулко (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Акапулко (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Акапулко (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулко (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулко (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулко (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулко (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулко (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акапулко (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акапулко (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акапулко (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акапулко, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акапулко (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акапулко, насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акапулко (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Акапулко (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акапулко (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акапулко (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акапулко, Ел Крусеро де Зентла (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику